Южный вокзал, официальное название Харьков-Пассажирский () — главная пассажирская железнодорожная станция Южной железной дороги в Харькове. Находится в Холодногорском административном районе города. Также является одним из важнейших транспортных узлов Восточной Украины. На вокзале находится отделение Харьковской таможни для пассажирских поездов, пересекающих российско-украинскую и украинско-российскую границу.

Пересадка на трамваи № 1, 3, 6, 7, 12, 20; троллейбус № 11 от улицы Малиновского; маршрутные такси, междугородние автобусы, метро.

Путевое развитие 
Станция Харьков-Пассажирский внеклассная. Она имеет несколько парков, на её территории расположена пл. Новосёловка. Низкими промежуточными платформами оборудованы пути (попарно): 1ПА и 2ПА, 2П и 3П, 5П и 6П, 7П и 8П, 9П и 10П, 12П и 13П (выход через подземный переход). Путь 1П оборудован высокой боковой платформой (выход через турникеты в пригородных кассах, а также из центрального зала). Пути 1БТ и 2БТ оборудованы низкими боковыми платформами. Они расположены в т. н. «Северном терминале» и используются для приёма и отправления электропоездов Белгородского направления. Вся площадь станции — 4,8 га.

Здания вокзала 
Первый вокзал на территории т. н. Архиерейской левады был построен в 1869 году по проекту русского архитектора Андрея Тон. Однако с развитием железных дорог (особенно после открытия дороги до Балашова в 1895) в 1896—1901 годах вокзал был расширен и модернизован (архитектор И. Загоскин, завершен архитектором Ю. Цауне), ставший одним из крупнейших в Российской империи.

Нынешнее, третье по счёту, здание вокзала в стиле «сталинского ампира» с элементами классицизма открыто 2 ноября 1952 года вместо разрушенного в годы войны. Архитекторы — Г. И. Волошин, Б. С. Мезенцев, Е. А. Лымарь; инженер С. Филинов. Строительство треста «Южтрансстрой» под руководством М. Л. Бондаренко. Объём вокзала — 80 тыс. м³, высота зала — 26 м, высота башен — 42 м, диаметр часов на Южной башне — 4,25 м. В 1950 г. были возведены навесы над платформами.

В 1978—1982 годах здание расширено на юг (влево от Привокзальной площади) в современном стиле по проекту института Харгипротранс (архитекторы Ю. И. Мурыгин, Л. В. Гурова, Л. П. Инюшкин, С. А. Кухтин, А. Н. Жирнов). Также к вокзалу была пристроена 16-этажная гостиница «Экспресс».

Вокзал был отремонтирован в 2003 году к 350-летию Харькова.

Общая площадь помещений вокзала — 32 600 м², платформ и туннелей — 33 100 м².

Отмены пассажирских поездов 
Активная отмена поездов по Харьковскому узлу началась в 2012 году, когда на Украину привезли новые скоростные поезда корейского и чешского производства. Был отменен ряд: Харьков — Житомир, Харьков — Трускавец, Харьков — Ужгород, Харьков — Ивано-Франковск (через Черновцы), Дебальцево — Хмельницкий (укорочен до Киева и продлен до Луганска), Сумы — Луганск (стал Харьков — Луганск, позже стал курсировать через день), Луганск — Львов.

Также за последние несколько лет были отменены поезда: Харьков — Брянск, Харьков — Мурманск, Харьков — Чернигов, Харьков — Санкт Петербург, Харьков — Тамбов (Липецк), Харьков — Умань, Харьков — Владивосток (сначала был укорочен до Уфы).

С 2014 года в связи с вооруженным конфликтом на территории Донецкой и Луганской области отменены поезда, следующие в Донецк, Дебальцево, Луганск.

С 26 декабря 2014 года прекращено движение поездов на Крым. Поезда, отправляющиеся из Харькова следуют только до ст. Новоалексеевка Херсонской области.

Обслуживание пригородных поездов 
Участок Харьков — Лозовая обслуживается исключительно электропоездами ЭР2, ЭР2Р, ЭР2Т депо Харьков. Участок Харьков — Казачья Лопань, помимо этого, обслуживают электропоезда ЭР2, ЭР2Т. Участки Харьков — Новая Бавария, Харьков — Золочев обслуживаются исключительно электропоездами ЭР2 депо Люботин.

Участок Харьков — Основа обслуживается обоими депо. В чётном направлении пригородные поезда идут до станций Дергачи, Казачья Лопань, в нечётном — до станций Мерефа, Змиёв (через Соколово), Борки, Лихачёво, Беляевка, Лозовая, Языково, Гавриловка, Гусаровка, Дубово, Барвенково, Близнецы, Власовка, Красноград, Основа, Змиёв (через Жихарь), Савинцы, Изюм, Мохнач, Эсхар, Коробочкино, Люботин, Люботн-Западный, Огульцы, Полтава-Южная, Мерчик, Смородино, Золочев, Готня.

В последние годы пригороднее движение Харьковского узла понесло некоторые потери: к основным можно отнести отмену прямых пригородных поездов до Белгорода, ночных электричек до Казачьей Лопани (и дальше пересадка на поезд Казачья Лопань — Ржава (так же отменена), Балаклеи, Краснограда. Отменены прямые поезда Харьков — Смородино (только утром и в будни), Харьков — Зачепиловка. Но и открылись новые интересные маршруты: Харьков — Лиман, Харьков — Краматорск.

Стоит отметить, что в 2006 году, из за открытия Белгородского терминала были отменены (разорваны) электрички из Казачьей Лопани до: Беляевки, Краснограда, Змиёва, Изюма, Лозовой, и в обратную сторону из Краснопавловки, Змиёва, Основы, Краснограда, Власовки, Лозовой, Борок до Казачьей лопани и из Балаклеи до Дергачей.

Основные направления поездов в 2018 году 
Дальнее пассажирское сообщение поездов со станции Харьков-Пассажирский:

Третий российский кинофильм 
Был снят на Южном вокзале Харькова. Таковым стал документальный фильм, снятый Альфредом Федецким — «Смотр Харьковского вокзала в момент отправления поезда с начальством, которое находится на платформе» (около 4 ноября 1896).

Символ города 
 Здание Южного вокзала стало девятым из двенадцати символов Харькова.

См. также 
 Привокзальная площадь (Харьков)
 Здание Управления ЮЖД
 Харьковский железнодорожный почтамт

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальная страница на сайте ЮЖД
 Расписание поездов по станции Харьков-Пассажирский
 Золотые страницы Харькова — Привокзальная площадь
 История Привокзальной площади
 История станции

Железнодорожные станции по алфавиту
Станции Южной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Харькова
Железнодорожные станции, открытые в 1869 году
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные вокзалы Украины